Сезон 2018/19 — 127-й в истории футбольного клуба "Ливерпуль", а также 27-ой сезон подряд для команды в Английской Премьер-Лиге. Официальные матчи в нем прошли с 12 августа 2018 года по 10 июня 2019 года.

Тренером клуба в этот период был Юрген Клопп, проводивший свой 4 сезон в клубе.

12 августа "Ливерпуль" провел свой первый официальный матч в сезоне в рамках Английской Премьер-лиги против "Вест Хэма", выиграв его со счётом 4-0.

По результатам последних лет сезон стал лучшим как в чемпионате, так и в еврокубках. Клуб второй раз подряд вышел в финал  Лиги чемпионов и победоносно прошёл почти весь сезон, едва не повторив рекорд лондонского "Арсенала" за 2004 год, но всё же потерпел поражение в игре 21-го тура против "Манчестер Сити". Впервые за 14 лет команда выиграла Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финале "Тоттенхэм" со счётом 2-0.

Двое нападающих Ливерпуля: египтянин Мохаммед Салах и сенегалец Садио Мане — стали лучшими бомбардирами сезона, разделив этот титул с игроком "Арсенала" габонцем Пьером-Эмериком Обамеянгом. Все трое забили по 22 мяча.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Приход в клуб

Лето 

Убытки:182.200.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Уход из клуба

Лето 

Прибыль:2.000.000

Зима 

Прибыль:19.000.000

Общие убытки:182.200.000

Общая прибыль:21.000.000

Разница:161.200.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Примечания 

2018
Ливерпуль
2019